Dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien, le nom d'Eärendur (qui signifie « serviteur de la mer » en quenya) est porté par trois personnages :

 Eärendur  (né en 361 S.A.), second fils de Tar-Amandil et frère cadet de Tar-Elendil ;
 Eärendur (fin S.A.), quinzième seigneur d'Andúnië, aïeul d'Elendil ;
 Eärendur  (640-861 T.A.), dixième et dernier roi d'Arnor.

Homonymes en Terre du Milieu
Homme de la Terre du Milieu